Mistrzostwa Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2011 – odbyły się w dniach 9 – 15 stycznia 2011 w nowozelandzkim Naseby na lodowisku Maniototo Curling International. 

W fazie grupowej mecze każdy z każdym rozegrano się dwukrotnie, do finału awansowała drużyna z 1. miejsca, w półfinale zmierzyły się zespoły z miejsc 2-3. 

W turnieju brało udział po pięć reprezentacji w konkurencji kobiet i mężczyzn. Do Mistrzostw Świata Juniorów 2011 zakwalifikowali się zwycięzcy tj. Japonki, które w finale 4:3 pokonały Koreanki. W rywalizacji mężczyzn najlepsi okazali się Chińczycy, finał przeciwko Korei zakończył się wynikiem 8:3.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
10 stycznia 2011, 10:00

Sesja 2. 
10 stycznia 2011, 16:00

Sesja 3. 
11 stycznia 2011, 10:00

Sesja 4. 
11 stycznia 2011, 16:00

Sesja 5. 
12 stycznia 2011, 10:00

Sesja 6. 
12 stycznia 2011, 16:00

Sesja 7. 
13 stycznia 2011, 10:00

Sesja 8. 
13 stycznia 2011, 16:00

Sesja 9. 
14 stycznia 2011, 9:00

Sesja 10. 
14 stycznia 2011, 14:30

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1. 
10 stycznia 2011, 10:00

Sesja 2. 
10 stycznia 2011, 16:00

Sesja 3. 
11 stycznia 2011, 10:00

Sesja 4. 
11 stycznia 2011, 16:00

Sesja 5. 
12 stycznia 2011, 10:00

Sesja 6. 
12 stycznia 2011, 16:00

Sesja 7. 
13 stycznia 2011, 10:00

Sesja 8. 
13 stycznia 2011, 16:00

Sesja 9. 
14 stycznia 2011, 9:00

Sesja 10. 
14 stycznia 2011, 14:30

Zobacz też 
 Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2011
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 
 
 

2011 w curlingu
2011
2011 w Nowej Zelandii
Curling w Nowej Zelandii
Otago